Dyb har flere betydninger:
 Dyb (rende) – en rende i havbunden
 Dyb (roman)

Se også 
 Dybhav